Le Tékrour (aussi connu comme : Tekrour, Tekrur ou Takrur) est un ancien État d'Afrique de l'Ouest concurrent de l'empire du Ghana, attirant le commerce de l'or par la route longeant l'Océan Atlantique. Situé dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, on y pratique le commerce de l'or (exploité dans la région du Bambouk), du sel d'Awlil et des céréales du Sahel, ainsi que de la traite des Noirs. Le royaume se convertit à l'islam au .

Selon des sources portugaises, vers 1510, l’or du Tekrour alimente deux caravanes annuelles qui par le Fezzan amènent en Égypte le métal jaune « en grande quantité ».

Origine du nom 
Le mot Tekrour apparaît dans les textes arabes () pour désigner un État, mais aussi une ville ou un souverain. Plus tard, les écrits portugais du  précisent qu'il s'agit d'un État situé à l'est du Djolof sur le fleuve Sénégal (rio Çanagua). 

Selon Niang, l'origine comme la formation du terme "Tekrur" ou "Takrur"  associe en réalité les noms des deux plus anciennes provinces du Fuuta :           « Law » + « Toor », car, de leur association, on obtient : « Takroor » / Tak-roor /, avec la forme « Tak » qui est variante de « Law », tandis que « roor » est la base qui évoque le nom de l’ancien royaume « Tooro » (Toor-o) .

La situation politique 
Le Fouta, depuis le , connaît des pouvoirs politiques plus ou moins liés aux empires constitués dans le Soudan occidental. Cependant, dès le  et le , les dynasties sont indépendantes de ces empires.

La première dynastie est la dynastie peul  de Dia Ogo ou des Diao, installée dans le Tekrur au . Elle aurait duré 130 ans d'après Siré Abbas Soh. Leur origine et leur installation dans la région ressortent de la légende. Ils gouvernèrent sous la souveraineté ou dépendance de l'empire du Ghana. Voici ce qu'en dit Yoro Boly Dyâo de cette dynastie Dia Ogo : 

Vers 980, la dynastie des Mannas a succédé à celle des Dia Ogo. Elle serait d'origine soninké et aurait duré trois siècles jusque vers 1300. Ses origines se situent à Nioro, dans le royaume de Diarra actuel (Mali).

Les Tondyons (1300-1400) sont la troisième dynastie du Fouta, d'origine sérères.

Au , des familles autochtones se sont succédé pour constituer les dynasties Laam Taaga, d’origine berbère, Lemtouna ensuite.  Il s'ensuit la conquête du Tekrour par le Bourba Diolof Thioukly Djiglane Sarré Ndiaye qui pendant la période 1456-1506 gouverna le Tekrour grâce à ses gouverneurs tributaires comme les Farbas et les Lam-Toros. Il y avait plusieurs Farabas comme le Farba Walaldé qui est un Dieng, le Farba Ndioum, le Farba Ndiowol qui est un Diop, le Farmbaal et le Farba Awgal.

À ces dynasties a succédé celle des Dényankobés qui est fondée par Koli Tenguella (qui, par huit fois, échoua dans sa conquête du royaume de Farba avant d'y parvenir à la neuvième et d'épouser une des filles du Farba et finalement laisser le pouvoir à Diam Diam Sargane), vers le milieu du  (1559) et durera jusqu'en 1776, date à laquelle une dynastie théocratique (dynastie Torodo) fondée par Souleymane Baal la remplacera.

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire du Sénégal
 Histoire de la Mauritanie
 Fouta Toro
 Traite orientale
 Nigritie
 Toucouleurs

Bibliographie 
 (fr) Niang Oumar : Quelques repères sur l'origine des termes "Tekrur", "Takrur", "Tukloor", "Haalpulaar", (2019), sous presse.
 U. Naqar-al, « Takrûr the history of a name », The Journal of African History, 1969, vol. X 3, p. 365-374.
  Hamady Bocoum, « Contribution à la connaissance des origines du Takrour », Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Dakar, Université de Cheikh Anta Diop, 1990, 20, p. 159-178.
  Bruno A. Chavane, Villages de l'ancien Tekrour : recherches archéologiques dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, Karthala-CRA, 2000 ( éd. 1985).

Liens externes

Notes et références 

Ancien pays en Afrique
Ancien royaume au Sénégal
État précolonial en Afrique
Histoire du Sénégal
Histoire de la Mauritanie
Fondation au IXe siècle
Ancien royaume du Sahel
Monde islamique médiéval